Beach ("spiaggia" in inglese) può riferirsi a:

Geografia
Stati Uniti d'America
 Beach – città del Dakota del Nord
 Beach – città della Georgia
 Beach – città del Texas

Persone
 Adam Beach (1972) – attore canadese di origini native americane Saulteaux
 Alfred Ely Beach (1826-1896) – inventore ed editore statunitense
 Amy Beach (1867-1944) – compositrice e pianista statunitense
 Ann Beach (1938-2017) – attrice britannica
 Gary Beach (1947-2018) – attore statunitense
 Janice Beach (1952-2017) – cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense
 Jim Beach (1942) – manager, produttore televisivo e produttore discografico britannico
 Michael Beach (1963) – attore statunitense
 Reb Beach (1963) – chitarrista heavy metal statunitense
 Rex Beach (1877-1949) – pallanuotista, scrittore e sceneggiatore statunitense